Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Paris, en France, du 12 au .

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Phase finale

Place 5-6

Poule Finale

Classement 

1951
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1951
Europe féminin 1951
Volley-ball à Paris
Féminin Europe
Sport en France en 1951
Sport en septembre 1951